Pete Sampras ha battuto in finale Carlos Moyá 6-2, 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Pete Sampras (campione)
 Michael Chang (semifinali)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)
N/A 
 Thomas Muster (semifinali)
 Boris Becker (primo turno)
 Thomas Enqvist (quarto turno)
 Wayne Ferreira (quarto turno)

 Marcelo Ríos (quarti di finale)
 Albert Costa (quarti di finale)
 Jim Courier (quarto turno)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Jan Siemerink (primo turno)
 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Michael Stich (secondo turno)
 Alberto Berasategui (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1997
ATP Tour 1997